Чемпиона́т Литовской ССР по футбо́лу 1975 го́да () — пятьдесят четвертый  розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Групповой турнир

Группа «Жальгирис»

Группа «Неман»

Финал

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в СССР в 1975 году
1975 год в Литве
Чемпионат Литвы по футболу